«Спарта́к-Мерку́рий» — женский хоккейный клуб из города Екатеринбург (Свердловская область), основан в 1992 году. Чемпион России сезона 1999/00.

История 

 В августе 1992 года Фёдоров Альберт Викторович организовал команду «Ведьмы Урала». В состав команды вошли бывшие игроки ХК «Локомотив» по хоккею с мячом. И уже в сентябре того же года команда приняла участие в своём первом международном турнире. В турнире участвовали команды Канады, США, Финляндии и на этом турнире «Ведьмы Урала» заняли 3 место.
 В феврале 1993 года семь игроков из команды «Ведьмы Урала» в составе сборной России-Латвии-Украины участвовала в турне по США и Канаде.
 В августе 1995 года команда была переименована в «Уралочка-Авто». В том же году стартовал первый чемпионат России по хоккею среди женских команд, в котором принимал участие ХК «Уралочка-Авто».
 С 1996 года команда называется «Спартак», а с 1999 года меняет название на «Спартак-Меркурий».

Достижения 
В чемпионате России:
  Серебряный призёр сезона 1995/96 (команда выступала под названием «Уралочка-Авто»)
  Серебряный призёр сезона 1996/97 (команда выступала под названием «Спартак»)
  Серебряный призёр сезона 1997/98 (команда выступала под названием «Спартак»)
  Серебряный призёр сезона 1998/99
  Чемпион России сезона 1999/00
  Серебряный призёр сезона 2000/01
  Серебряный призёр сезона 2001/02
  Серебряный призёр сезона 2002/03
  Бронзовый призёр сезона 2003/04
  Бронзовый призёр сезона 2004/05
  Бронзовый призёр сезона 2005/06
  Бронзовый призёр сезона 2006/07
  Бронзовый призёр сезона 2007/08
  Бронзовый призёр сезона 2009/10

Статистика 

 Примечание: И — количество игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши по буллитам, Н — ничейный результат, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, ЗШ — забито шайб, ПШ — пропущено шайб, О — очки.

Ссылки 
 Официальный сайт ХК «Спартак-Меркурий»
 Состав команды Официальный сайт ХК «Спартак-Меркурий»
 Официальный сайт Федерации хоккея России
 ХК «Спартак-Меркурий» Женский хоккей в России

Хоккейные клубы России
Женские хоккейные клубы
Спортивные клубы Екатеринбурга
Чемпионат России по хоккею с шайбой среди женщин